Slovo hořčina má několik významů:

 hořčiny – hořké rostlinné látky
 hořčina (rod) (Picrasma) – rod rostlin z čeledi simarubovité